Уо́ррик () — английские имя и фамилия, реже — топоним.

Люди 
Фамилия
  (1942—2008; более известна под псевдонимом Ди Ди Уорик) — американская певица.
  (род. 1960) — американский журналист.
 Уоррик, Мета (1877—1968) — афро-американская художница. 
 Уоррик, Рут (1916—2005) — американская актриса, певица и политический активист.
 Уоррик, Хаким (род. 1982) — американский баскетболист.
  (1924—2000) — американский художник, специалист по рекламным граффити.

Имя
  (род. 1975) — американский .
  (род. 1954) — австралийский астроном, профессор; президент  (2007—2009), директор Центра астрофизики и суперкомпьютеринга при Технологическом университете Суинберна (2011—2013), директор  (2013 — ), президент  (2015 — ).
  (род. 1958) — южноафриканский композитор, продюсер и музыкант.
  (род. 1975) — американский .

Вымышленные персонажи
  — персонаж телесериала «C.S.I.: Место преступления» (2000—2015) в исполнении .
  — эвок франшизы «Звёздные войны» в исполнении Уорика Дэвиса и других актёров.

Топоним 
 Уоррик — административно-территориальный округ в штате Индиана (США).
  — электростанция на территории округа.

См. также 
 Уорик